Giulio Camillo Delminio – umanista rinascimentale, autore della speculazione utopistica del Teatro della Memoria
Gaio Giulio Camilio Aspro – politico e senatore romano di età imperiale